

Patronyme 

 Gennadiy Moroz (né en 1978), un athlète biélorusse ;
 Oleksandr Moroz (né en 1944), un politicien ukrainien ;
 Maryna Moroz (née en 1991), une pratiquante de MMA ukrainienne ;
 Regina Moroz (née en 1987), une joueuse de volley-ball russe ;
 Youri Moroz (né en 1956), un acteur, réalisateur et scénariste russe ;

Autre 
 Ded Moroz est un avatar du père Noël, dans le folklore russe.